Елховский сельсовет — муниципальное образование в Бузулукском районе Оренбургской области.

Административный центр — село Елховка.

Административное устройство 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:
 село Елховка,
 село Воронцовка,
 посёлок Алексеевка.

Примечания 

Муниципальные образования Бузулукского района
Сельские поселения Оренбургской области